Эддисон Джейн Тимлин (; род. , , Пенсильвания, США) — американская актриса.

Биография 
Эддисон Тимлин родилась в Филадельфии, Пенсильвания, у неё есть три родных брата.

Тимлин начала свою карьеру в 9 лет: в 2000—2001 годах она участвовала в бродвейском национальном туре мюзикла «Энни». Её кинокарьера началась с роли в фильме 2005 года «Цена измены», в котором она сыграла роль 14-летней девочки Эми, страдающей диабетом первого типа. За эту роль она удостоилась положительных отзывов критиков. Снялась в нескольких эпизодах четвёртого сезона сериала «Блудливая Калифорния», сыграв роль кинозвезды Саши Бингем. В 2017—2018 годах исполняла регулярную роль в телесериале «Стартап».

Личная жизнь 
В апреле 2019 года стало известно о помолвке Тимлин с актёром Джереми Алленом Уайтом. 18 октября 2019 года пара поженилась. У пары две дочери — Эзер Билли Уайт (род. 20 октября 2018) и Долорес Уайлд Уайт (род. 12 декабря 2020). Крестной матерью Эзер стала актриса Дакота Джонсон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США